Кубок Футбольной лиги 2009/2010 — 50-й розыгрыш турнира под названием «Кубок Футбольной лиги». Турнир также известен как Кубок Carling, в честь главного спонсора турнира, канадской пивоваренной компании Carling. Соревнование проводится по системе «плей-офф» среди 92 лучших клубов Англии.

«Манчестер Юнайтед» защитил свой титул, выиграв в финальном матче у «Астон Виллы» со счётом 2:1 на «Уэмбли»  28 февраля 2010 года.

Первый раунд 
Жеребьёвка первого раунда состоялась 16 июня 2009 года. Первые матчи прошли 11 августа 2009 года.

«Ньюкасл Юнайтед» и «Миддлсбро» пропускали первый раунд, как клубы с самым высоким рейтингом в Футбольной лиге. 
Другие 70 клубов были разделены на две группы: «Север» и «Юг». При жеребьёвке клубы были поделены на две корзины: сеяные и несеяные — в зависимости от занятого места в прошедшем сезоне.

Второй раунд 
Во втором раунде вступили в борьбу 13 клубов премьер-лиги, не участвующие в еврокубках, а также 35 победителей первого раунда, «Ньюкасл Юнайтед» и «Миддлсбро». Жеребьёвка второго раунда состоялась 12 августа 2009 года после завершения игр первого раунда. Матчи второго раунда прошли в последнюю неделю августа.

Третий раунд 
В третьем раунде участвуют победители второго раунда и 7 клубов премьер-лиги, участвующие в еврокубках. Жеребьевка третьего раунда прошла 29 августа 2009 года, после завершения всех матчей второго раунда. Матчи третьего раунда прошли 22 и 23 сентября 2009 года.

Четвёртый раунд 
В четвёртом раунде участвуют победители третьего раунда. Жеребьевка четвёртого раунда прошла 26 сентября 2009 года. Матчи четвёртого раунда прошли 27 и 28 октября 2009 года.

Пятый раунд 
Жеребьевка пятого раунда прошла 31 октября 2009 года. Матчи пятого раунда прошли 1 и 2 декабря 2009 года.

Полуфиналы 
Жеребьевка полуфиналов прошла 2 декабря 2009 года. Первый матчи должны были состояться 5 и 6 января, но были перенесены на поздний срок ввиду неблагоприятных погодных условий.

Первые матчи

Ответные матчи 

«Астон Вилла» выиграла по сумме двух матчей со счётом 7:4

«Манчестер Юнайтед» выиграл по сумме двух матчей со счётом 4:3

Финал

Призовые 
Победитель кубка лиги получил £100,000, финалист — £50,000, проигравшие в полуфиналах клубы —£25,000.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Кубок Лиги на Football-League.co.uk 
 Кубок Лиги на BBC Sport 

 

2009
Футбол в Англии в сезоне 2009/2010